Эмин Замин оглу Гусейнов (; ) — экономист, доктор философии по экономике, бывший заместитель министра финансов, помощник первого вице-президента Азербайджана, специальный представитель Президента Азербайджана в освобождённом от оккупации Агдамском районе.

Биография 
Эмин Гусейнов родился 12 ноября 1974 года в Сумгаите. В 1992 году поступил на коммерческий факультет Азербайджанского государственного экономического института по специальности Международные экономические отношения. Затем продолжил обучение во Флоридском университете США и в 1998 году получил степень магистра по экономике. В 2009 году в Гарвардской школе Кеннеди получил вторую степень магистра по государственному управлению.

В 2014 году получил научную степени доктора философии по экономике.

Карьера 
В 1998—2001 годах был экономистом в Постоянном представительстве ВБ в Азербайджане, с 2001 по 2003 годы работал экономистом в Постоянном представительстве МВФ в Азербайджане, в 2003—2005 годах вновь служил в азербайджанском представительстве ВБ.

В 2005—2010 годах работал на разных должностях в НБ Азербайджана. Является членом Наблюдательного совета Международного банка Азербайджана, а также Государственной нефтяной компании Азербайджана.

С 2013 по 2016 годы был проректором по вопросам стратегии и развития в Азербайджанской дипломатической академии.

В марте 2016 года на основе Указа Президента Азербайджана «Об утверждении стратегических дорожных карт по национальной экономике и основным секторам экономики» был включен в состав в рабочей группе. 28 июня 2016 года он был назначен заместителем министра финансов Азербайджана.

В 2018 году был назначен помощником первого вице-президента Азербайджана.

24 мая 2021 года Президент Азербайджана назначил Эмина Гусейнова своим специальным представителем в Агдамском районе.

Семья 
Женат, имеет 3 детей.

Примечания 

Экономисты Азербайджана